Szarki peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Szarki, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne,
 Szarki, un village dans la voïvodie de Lubusz,
 Szarki, un village dans la voïvodie de Silésie,
 Szarki, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie.